Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Yarra Valley Classic) van 2021 vond plaats van zaterdag 30 januari tot en met zondag 7 februari 2021 in de Australische stad Melbourne. Het was een geïmproviseerde editie van het toernooi, in verband met de coronapandemie – daardoor was er voor dit evenement geen kwali­fi­ca­tie­toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van Melbourne Park. Op donderdag 4 februari werden alle wedstrijden in Melbourne voor een dag stilgelegd, omdat een hotel­medewerker positief was getest op covid-19. Daardoor liep de geplande einddatum van het toernooi (zaterdag 6 februari) een dag uit. Tijdens de reste­rende drie dagen werden alle partijen die niet in twee sets konden worden afgerond, beslist met een match-tiebreak.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was Barty's negende WTA-titel, de eerste sinds een jaar. Zij won US$ 50.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische dames Alison Van Uytvanck en Greet Minnen wonnen ieder hun openingspartij, maar zij kwamen niet voorbij de tweede ronde. Hun landgenote Ysaline Bonaventure had de eerste ronde als eindstation.

Ook voor de Nederlandse Arantxa Rus viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het als derde geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová in twee sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara één.

De Belgische Alison Van Uytvanck speelde samen met Cornelia Lister uit Zweden – zij strand­den al in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Nicole Melichar (VS) waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Arantxa Rus en de Sloveense Tamara Zidanšek bereikten de tweede ronde. De derde Nederlandse, Rosalie van der Hoek, en Ankita Raina uit India hadden eveneens de tweede ronde als eind­station.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Melbourne 2021 - 2
Melbourne - 2